Tjuvholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tjuvholmen, Pargas, Åboland, 
 Tjuvholmen, Sjundeå, Nyland, 
 Tjuvholmen, Borgå, Nyland, 
 Tjuvholmen, Lovisa, Nyland,

Norge 

 Tjuvholmen, Oslo, 
Tjuvholmens skulpturpark

Sverige 

 Tjuvholmen, Sundsvall, Medelpad, 
 Tjuvholmen (Färnebofjärden),

Se även
Tjuvholmarna
Stora Tjuvholmen
Lilla Tjuvholmen